Libanotis siberica är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Libanotis siberica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
siberica